Баша-Серданья () — район (комарка) в Испании, входит в провинции Льейда и Жирона в составе автономного сообщества Каталония.

Муниципалитеты 

 Альп
 Бельвер-де-Серданья
 Больвир
 Дас
 Фонтанальс-де-Серданья
 Жер (Жирона)
 Гильс-де-Серданья
 Исоволь
 Льес-де-Серданья
 Льивия
 Меранжес
 Монтелья-и-Мартинет
 Пратс-и-Сансор
 Прульянс
 Пучсерда
 Риу-де-Серданья
 Урус

Примечания 

Районы Льейды
Районы Жироны